Wittgenstein is de naam van:
Ludwig Wittgenstein, filosoof
Karl Wittgenstein, ondernemer
Paul Wittgenstein, pianist
Heinrich von Wittgenstein ondernemer en politicus
Peter Wittgenstein, veldmaarschalk

verder:
 Graafschap Wittgenstein
 Sayn und Wittgenstein, Duits adellijk geslacht
 Wittgenstein (film), een biografische film over Ludwig Wittgenstein
 Fakarava, een atol in Frans-Polynesië